Leverhulme-Medaille bezeichnet zwei Preise, die vom Leverhulme Trust verliehen werden:

* Leverhulme-Medaille (Royal Society)
 Leverhulme-Medaille (British Academy)